«Жил-был город безумных…» () — итальянский двухсерийный фильм.

Снят в 2009 году, сценарий написан  и реализован компаниями Rai Fiction и Ciao Ragazzi! под руководством Клаудии Мори. Показан на «Фестивале международного фильма и телевидения в Бари» 25 января 2010 года в театре Петруцелли, 7—8 февраля того же года прошёл по телеканалу Rai Uno. Фильм включает 2 серии; жанр фильма — биография и драма.

Сюжет 
Фильм фактически повествует о деятельности Франко Базальи — известного итальянского психиатра и обстановке в психиатрических больницах Италии, которая послужила поводом к созданию им проекта особого закона.

Первую серию фильма просмотрели 5 442 000 телезрителей, вторую — 5 900 000 телезрителей.

Награды 
Фильм получил приз «Золотая Нимфа» на Международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло как лучший фильм и за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме, а также удостоился приза «Серебряная Магнолия» на телевизионном фестивале в Шанхае.

Примечания

См. также 
 Вторая тень (фильм, 2000)
 Закон Базальи
 Франко Базалья
 Франка Онгаро

Ссылки 
 
 Sito ufficiale della fiction

Фильмы-биографии Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-биографии о врачах
Фильмы о психиатрических лечебницах
Психиатрическая реформа в Италии